

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены инфравидовые таксоны (разновидность, форма, подвид).
 Виды, имеющие гибридное происхождение в список не включены.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

B 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓐ  - Морковь дикая
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

D 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

F 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

G 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

H 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

I 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

J 
 Ⓐ 
 Ⓤ

L 
 Ⓤ 
 Ⓤ

M 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

P 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

Q 
 Ⓤ

R 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ

V 
 Ⓐ

Примечания 

Морковь